Стромы́нский переу́лок — переулок, расположенный в Восточном административном округе города Москвы на территории района Сокольники.

История 
Переулок получил своё название по примыканию к улице Стромынке, которая в свою очередь получила название по направлению к селу Стромынь.

Расположение 
Стромынский переулок проходит от улицы Стромынки на юг, с юго-запада к нему примыкает 2-я Боевская улица, затем переулок поворачивает на юго-восток и проходит до улицы Матросская Тишина.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Транспорт

Автобус 
 78: от улицы Матросская Тишина до улицы Стромынки.

Метро 
 Станция метро «Сокольники» Сокольнической линии и «Сокольники» Большой кольцевой линии (соединены переходом) — западнее переулка, на Сокольнической площади.
 Станция метро «Преображенская площадь» Сокольнической линии — восточнее переулка, на Преображенской площади на пересечении Большой Черкизовской улицы с Краснобогатырской улицей и улицей Преображенский Вал.

См. также 
 Улица Стромынка

Примечания